Robert I av Flandern
 Robert I av Frankrike
 Robert I av Jerusalem/Robert II av Flandern
 Robert I av Neapel 
 Robert I av Normandie
 Robert I av Parma 
 Robert I av Skottland 

Regentnamn